Patientia kan syfta på:

 Patientia (fartyg) –  ett danskt amiralsskepp från 1600-talet
 451 Patientia – en asteroid